Луа́нгпхаба́нг, ранее — Луа́нгпраба́нг, Луанг-Прабанг () — город в Лаосе, административный центр провинции Луангпхабанг. Город находится на севере центрального Лаоса, в месте впадения реки Кхан в Меконг, в 425 км к северу от Вьентьяна. Население — около 50 000 чел.

До образования Лаосской Народно-Демократической Республики в 1975 году Луангпхабанг был также столицей одноимённого королевства; город считался «королевской столицей», потому что там находилась ставка короля Лаоса.

Город Луангпхабанг охраняется ЮНЕСКО как объект всемирного наследия.

Этимология 
Слово «Луангпхабанг» состоит из трёх слов на лаосском языке. Луанг означает «королевский», пха — «Будда», банг — «золотой».

История 

Старое название города — Мыанг Суа; город упомянут в связи с его покорением тайским принцем Кхун Ло в 698 г. на окраине государства Наньчжао. По лаосской легенде, город был подарен Кхун Ло его отцом Кхун Боромом, создавшим мир и разделившим его между народами лао и шанов. Кхун Ло стал основателем династии из пятнадцати королей.

В конце VIII века Наньчжао проявило активность в долине Меконга и в 709 оккупировало государство Мыанг Суа, заменив тайских лидеров своими принцами и аристократами. Точное время оккупации неизвестно, но государство уже было независимым к моменту экспансии Кхмерской империи во времена короля Индравармана I (877—892 гг.).

Позднее кхмеры выдвинулись в Сай Фонг около Вьентьяна, а государство Тямпа расширилось, заняв южный Лаос до границ Меконга к 1070 году. Правитель Сай Фонга Тянтхапханит продвинулся далее на север к Мыанг Суа и был принят населением мирно после того, как администрация Наньчжао покинула город. Он правил городом долгое время вместе со своим сыном, в это время город получил тайское название Сенг-Донг Сенг-Тонг.

С 1128 по 1169 год лидер кхаму Кхун Чуанг смог увеличить свою территорию и завоевал город.

Город Сенг-Донг Сенг-Тонг во время правления кхмерского короля Джаявармана VII попал в зависимость от кхмеров с 1185 по 1191 год. В 1180 году Сипсонг Панна добился независимости, однако в 1238 году город снова попал в кхмерскую зависимость.

В 1353 году город стал столицей королевства Лан Санг.

В 1707 году государство Лан Санг прекратило существование, и Луангпхабанг стал центром независимого королевства. Когда французы заняли Лаос, город был признан королевской резиденцией. Когда Лаос обрёл независимость, король Луангпхабанга Сисаванг Вонг стал руководителем нового королевства Лаос.

Достопримечательности города и провинции 

 Водопад Куанг Си к югу от города.
 Пещеры Паку на реке Меконг в 25 километрах от города.
 Храмовая гора Пху Си с парком и несколькими храмами и монастырями в центре города.
 Королевский Дворец и храм Хо Кхам.
 Храм Ват Сиенг Тхонг.
 Храм Ват Ахам.
 Храм Ват Май Суваннапхумахам.
 Храм Ват Манором.
 Храм Ват Тхат Луанг.
 Храм Ват Висунарат.
 Храм Ват Сен Муанг на другой стороне реки.

Культурная жизнь 
В Луангпхабанге нет ни одного кинотеатра, однако с 2010 года в городе проходит ежегодный некоммерческий «Кинофестиваль в Луангпхабанге», в конкурсной программе которого участвуют лучшие художественные фильмы стран Юго-Восточной Азии.

Транспорт 

В городе работает аэропорт, соединяющий его с Вьентьяном, городами Таиланда, Вьетнама, Камбоджи и Китая.

По реке Меконг курсируют скоростные катера — спидботы и слоуботы. Дорога от Луангпхабанга до Хуайсая на слоуботе занимает два дня, с остановкой на ночёвку в Пакбенге.

Автобусами можно доехать до Вьентьяна по не очень хорошей дороге за 11 часов. Также на автобусе из Луангпхабанга можно добраться до приграничного города Хуайсай (граница с Таиландом).

Ссылки 

 http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31&id_site=479
 Luang Prabang in Laos

Примечания 

Всемирное наследие в Лаосе
Города Лаоса